ISO 3166-2:DO is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op de Dominicaanse Republiek. 

De gegevens werden tot op 15 november 2016 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 31 provincies -  province (en) / province (fr) / provincia (es) - , 1 district - district (en) / district (fr) / distrito (es) - en 10 regio’s - region (en) / région (fr) / región (es) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat DO voor de Dominicaanse Republiek, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer.

Codes

Zie ook 
 Provincies van de Dominicaanse Republiek
 .do

2:DO